Bolesław Jabłoński (1813–1881) – właśc. Karel Tupý, czeski poeta, norbertanin, proboszcz klasztoru na Zwierzyńcu w Krakowie
 Bolesław Jabłoński (1890–1956) – polski elektrotechnik, profesor miernictwa elektrycznego Politechniki Warszawskiej
 Bolesław Jabłoński (1909–1982) –  polski inżynier chemik, oficer Wojska Polskiego, major piechoty, cichociemny
 Bolesław Jabłoński (1928–2010) – polski pszczelarz, profesor doktor habilitowany nauk rolniczych
 Bolesław Jabłoński (ur. w 1937) – polski ornitolog, uczestnik wypraw antarktycznych, działacz opozycji demokratycznej w PRL.

Zobacz też: Jabłoński